Die Davidoff Swiss Indoors Basel 2003 waren ein Tennisturnier, welches vom 20. bis 26. Oktober 2003 in Basel stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde in der Halle auf Teppichbelägen ausgetragen. In derselben Woche wurden in Stockholm die If Stockholm Open und in St. Petersburg die St. Petersburg Open gespielt welcher genau wie die Davidoff Swiss Indoors Basel zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war David Nalbandian, der es auch in diesem Jahr wieder schaffte, den Final zu erreichen. Aufgrund einer Verletzung am linken Handgelenk konnte er jedoch nicht zum Final antreten. Damit krönte sich sein Landsmann Guillermo Coria, ohne antreten zu müssen, mit seinem fünften Titel im laufenden Jahr.
Im Doppel waren die Brüder Bob und Mike Bryan die Titelverteidiger. Sie traten topgesetzt an, schieden jedoch bereits in der ersten Runde aus. Den diesjährigen Final gewannen Mark Knowles und Daniel Nestor gegen Lucas Arnold Ker und Mariano Hood in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:2.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 975'000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1'000'000 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Website des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

Tennisturnier in Münchenstein
ATP Tour 2003